Мартин Кортес де Альбакар (, —) — испанский космограф. В 1551 году он издал книгу о навигации Arte de navigar (также известна как Breve compendio).

Он родился в Бухаралосе в провинции Сарагоса. С 1530 он в Кадисе преподавал космографию и навигацию. В его книге Arte de navigar содержится первое известное описание ноктурлабиума.

Примечания 

Астрономы Испании
Астрономы XVI века
Учёные Эпохи Возрождения